Carmarthen Town FC är en walesisk fotbollsklubb från Carmarthen. Klubben grundades 1948 och spelar på Richmond Park, som vid fullsatt tar 3 000 åskådare (varav 1 000 sittplatser). Laget kallas ibland "The Old Gold" eller "The Town".

Placering senaste säsonger

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 Carmarthen Town AFC på facebook
 Carmarthen Town AFC på Soccerway
 Carmarthen Town AFC på Sofascore
 Carmarthen Town AFC på Flashscore
 Carmarthen Town AFC på foot.dk arkiv
 Carmarthen Town AFC på Transfermarkt
 Carmarthen Town AFC på Globalsportsarchive

Fotbollsklubbar i Wales
Sportklubbar bildade 1948